Криушинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Криушинский сельсовет — в Вознесенском районе Нижегородской области.
 Криушинский сельсовет — в Починковском районе Нижегородской области.